Fritz Ehlotzky ist der Name folgender Personen:

 Fritz Ehlotzky (Grafiker) (1889–nach 1942), österreichischer Grafiker und Autor
 Fritz Ehlotzky (Physiker) (1929–2019), österreichischer Physiker und Hochschullehrer